Cristian “El Chunchi” Quiñonez (12 de septiembre de 1981, Guayaquil, Ecuador) es un Exfutbolista  ecuatoriano. Mediocampista defensivo, actualmente es Cheff y tiene una franquicia de restaurantes en la ciudad de Guayaquil.

Clubes 

Futbolistas de Ecuador
Futbolistas del Guayaquil Sport Club
Futbolistas del Club Social y Deportivo Macará
Futbolistas del Barcelona Sporting Club
Futbolistas del Club Deportivo Quevedo
Futbolistas del Centro Deportivo Olmedo
Futbolistas del Manta Fútbol Club
Futbolistas del Club Deportivo El Nacional
Futbolistas de Liga Deportiva Universitaria de Loja